Der Dreiband-Weltcup 2004/5 war das fünfte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 18. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 29. August bis zum 5. September 2004 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen statt. Es war das 17. Dreiband-Weltcup Turnier in Belgien.

Geschichte 
Gleich vier Spieler hatten vor dem letzten Weltcup-Turnier des Jahres noch die Chance auf den Gesamt-Weltcupsieg. Die besten hatte der führende in der Rangliste Torbjörn Blomdahl. Aber gegen einen groß aufspielenden Christian Rudolph war das Turnier bereits in Runde eins beendet. Nicht anders erging es Frédéric Caudron. In einer durchschnittlichen Partie unterlag er dem Japaner Tatsuo Arai. Für Semih Saygıner startete Runde eins mit einem Nevenkrimi. Gegen den immer besser werdenden Koreaner Kim Kyung-roul hing der Sieg am seidenen Faden. Gleich zwei Sätze, auch der fünfte, endeten mit äußerst knappen 15:14 Satzsiegen.   Damit hatten nur noch Saygıner und Daniel Sánchez realistische Chancen auf den Titel. Beide kamen dann auch ins Halbfinale und hatten mit Dick Jaspers und Martin Horn zwei Gegner die in diesem Turnier auf sehr hohem Niveau spielten. In zwei hart umkämpften Fünfsatz Matches siegten Saygıner und Sánchez. Im hochklassigen Finale setzte sich dann der Spanier nach 1:2 Satzrückstand mit 3:2 Sätzen durch und wurde Gesamt-Weltcupsieger 2004. Es war sein fünfter Weltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Antwerpen wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 12 Spieler für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Semih Saygıner
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Filipos Kasidokostas
  Marco Zanetti  
  Murat Naci Çoklu
  Martin Horn
  Eddy Merckx
  Tonny Carlsen
  Ramón Rodriguez

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Gesamtsieger Weltcup 2004

Einzelnachweise 

2004 5
Karambolageveranstaltung 2004
Billardturnier in Antwerpen